Каттаса́й ( — «большой сай») — название значительного количества рек и сухих русел в Средней Азии:

 Каттасай — река в Таджикистане, в прошлом – левый приток реки Сырдарьи
 Каттасай — река в Ташкентском вилояте Узбекистана, приток реки Дукентсай
 Каттасай — небольшая река в Хатырчинском тумане Навоийского вилоята Узбекистана, образуется от слияния Алтынсая и Майдана, течёт в сторону реки Акдарьи
 Каттасай — небольшая река в Нуратинском тумане Навоийского вилоята Узбекистана, стекает с Нуратинского хребта в северном направлении, доходя до населённого пункта Мушканы
 Каттасай — название сезонной реки Каламджар в среднем течении
 Каттасай — одно из названий реки Батбатсай

Примечания 
Комментарии

Источники